Desa Sidosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 110,12), Jawa Tengah, 
 Desa Sidosari (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 109,52), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar